Sunny (1989) koreai-amerikai énekesnő
Zene
 Sunny (1979) Neil Sedaka-album
 Sunny (2011) Tei Tóva-album
 Sunny (1966) Bobby Hebb-dal
 Sunny (1966) Bobby Hebb dalának feldolgozása Cher előadásban
 Sunny (1976) Bobby Hebb dalának feldolgozása a Boney M előadásban
 Sunny (1995) Morrissey-dal
Film
 Sunny (1941) amerikai film Herbert Wilcox rendezésében
 Sunny (2008) dél-koreai film
 Sunny (2011) dél-koreai film